Herndon puede referirse a:

Geografía
Herndon (Virginia), localidad estadounidense.
Herndon (Pensilvania), localidad estadounidense.
Herndon (Kansas), localidad estadounidense.
Municipio de Herndon (Arkansas), municipio estadounidense.
Personas
 Thomas Herndon''', economista estadounidense.